Сворад (Андрей-Сворад; , ; около 980 — около 1030) — словацкий святой, покровитель города Нитра и Нитрянского епископства.

Биография 
Святой Сворад родился в местечке Опатовец-на-Висле (Maлая Польша). В течение нескольких лет жил отшельником недалеко от деревни Тропье-над-Дунайцом.

В период правления венгерского короля Иштвана I Сворад прибыл в Нитру, где вступил в бенедиктинский религиозный орден монастыря Святого Ипполита в Зоборе. Там от игумена Филиппа принял монашеский постриг и получил монашеское имя Андрей.

Святой Сворад жил отшельником в Зоборе. Известно, что он вёл отшельническую жизнь в небольшой пещере недалеко от монастыря. Пещера с тех пор называется Сворадовой пещерой. Он жил в состоянии настолько строгого аскетизма, что по легенде железная цепь, которую он носил вокруг пояса, вросла в его тело. Его учеником был святой Бенедикт (Бенядик), живший отшельником в Скалке-при-Тренчине.

Святой Сворад умер около 1030 года. Нитрянский герцог Геза ещё в 1064 году предпринял первые шаги к причислению Андрея к лику святых. Однако культ этого первого словацкого святого был официально утверждён только в 1083 году папой римским Григорием VII заслугами венгерского короля Ласло I.

Мощи святого Сворада покоятся в Соборе святого Эммерама в Нитре.

О жизни святого Сворада известно из «Легенды о пустынниках Свораде-Андрее и Бенедикте», написанной епископом, поэтом и писателем XI века Мавром.

Литература 
 «Andrej Svorad a Benedikt : 17. júl — západný obrad.» In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 288—289. ISBN 80-967341-1-3
 Krisztina Ilkó: Die Weiterleben der Legenda Sanctorum Zoerardi et Benedicti von Seligen Maurus im Laufe des Mitteralters und der Frühe Neuzeit, in: Mű & Szerző, szerk. Bartók Zsófia Ágnes, Dobozy Nóra Emőke, Förköli Gábor, et al., Budapest, 2012, 99.

Ссылки 
 Жизнь святых отшельников Сворада-приверженца и Бенедикта-мученика (автор — епископ печский Мавр, середина 11 века)

Святые по алфавиту
Святые Словакии
Католические святые
Бенедиктинцы Венгрии
Христианские святые XI века